Le prix littéraire Henriette-Major est un prix littéraire québécois qui est créé en 1999 par l'éditeur Dominique et compagnie. Il a pour objectif d'encourager la publication et la diffusion de nouveaux auteurs, qui doivent avoir plus de dix-huit ans, être canadiens et domiciliés au Canada, et n'avoir pas encore publié de romans de littérature pour la jeunesse. Le prix consiste en une bourse de mille dollars canadiens, et le texte du lauréat est publié dans la collection « Les romans Dominique et compagnie ». Il est décerné par un jury de trois professionnels de la littérature pour la jeunesse, qui peut décider de ne pas attribuer le prix en cas d'absence de manuscrits de qualité. 

Le nom du prix rend hommage à l'écrivaine, journaliste, scénariste et pédagogue québécoise Henriette Major (1933-2006) qui a été à l'origine, en tant qu'auteur, mais aussi de directrice de collection pour Les Éditions Héritage, de nombreux livres pour enfants.

Lauréats  
2000 - Nathalie Loignon, Christophe au grand cœur
2002 - Nancy Montour, Entre la lune et le soleil
2011 - Diya Lim, Amandine adore la cuisine !

Voir aussi

Article connexe  

Liste des prix littéraires québécois

Henriette-Major